Сан-Пьетро-ди-Фелетто () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция.

Население составляет 4878 человек, плотность населения составляет 257 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 31020. Телефонный код — 0438.

Ссылки